Barroso kan verwijzen naar de volgende personen:
José Manuel Barroso, Portugese politicus en EU-commissaris
Ary Barroso, Braziliaanse musicus, componist en sportverslaggever
María de Jesus Barroso Soares, Portugese actrice en politieke activiste

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Barroso (gemeente), Braziliaanse gemeente

Zie ook 
 Barrasso (doorverwijspagina)